Stanisław Antoni Burzyński – kasztelan brzeskolitewski i smoleński, jezuita
 Stanisław Burzyński – polski biochemik i lekarz
 Stanisław Ryszard Burzyński – polski piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski
 Stanisław Burzyński (1892–1937) – polski komunista, członek Biura Politycznego KC KPP